

Geografia 
 McCammon – città nella Contea di Bannock, Idaho, Stati Uniti d'America

Persone 
 John McCammon – inventore irlandese
 Mark McCammon – ex calciatore barbadiano
 Robert McCammon – romanziere statunitense